WFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ketchikan Waterfront (Stati Uniti)